Лекарственные растения в онкологии — растения, содержащие эфирные масла, кислоты, алкалоиды, фитонциды, показывающие эффективность при различных типах раковых заболеваний. В некоторых случаях могут применяться как поддерживающая терапия одновременно с хирургическими, лучевыми и химиотерапевтическими методами лечения опухолевых заболеваний.

Растения, используемые в онкологии 

Приводится список растений, которые в тех или иных условиях показали свою эффективность при различных типах рака in vitro или in vivo.

  — подавляет рост и распространение рака желудка, предотвращает развитие рака, стимулирует иммунный ответ, снижает побочные эффекты радио и химиотерапии.
  — предотвращает рост и распространение рака кишечника, предотвращает рак простаты и груди.
  — эффективен при раке простаты, печени, лейкемии.
  — показал свою эффективность при раке: легкого, кишечника, прямой кишки, яичка, злокачественной липоме, миеломе, саркоме, лейкемии.
 Куркума (Curcuma sp.) — показала эффективность при раке поджелудочной, кишечника, легкого, головы, кожи, пищевода, мочевого пузыря, простаты, лейкемии, фибросаркомы.
  — подавляет рост и распространение рака простаты. Показала противораковую активность против рака легкого, груди, кишечника, печени, почки и лейкемии.
 Лук (Allium sp.) — подавляет Helicobacter pylori, подавляет рак желудка и, возможно, лечит рак лёгкого.
  — показала противораковую активность против рака легкого и саркомы.
  — показало свою эффективность против рака простаты, поджелудочной, груди, кишечника.
  — показал свою эффективность при раке  легкого и поджелудочной железы.
  — подавляет рост и развитие рака груди..
  — снижает побочные эффекты химиотерапии, защищает от рака печени, подавляет рост рака желудка, груди.
  — имеет свойство антиоксиданта, имеет противораковые свойства
 Andrographis paniculata — имеет довольно сильную активность против рака груди, почки, желудка.
 Баухиния пестрая (Bauhinia variegata) — имеет эффективность при таких заболеваниях как: рак молочной железы, легких, печени, полости рта и гортани, а также злокачественный асцит.
 Момордика харанция (Momordica charantia) — показало эффективность при раке груди, кишечника, поджелудочной, простаты, печени, кожи.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Альтернативная терапия рака. Во благо или во вред? (сайт «XX2 век»)

Онкология
Онкология
Списки:Ботаника